W Polsce
 Jeleniów – część miasta Zielona Góra
 Jeleniów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki 
 Jeleniów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia 
 Jeleniów – gromada

 Zobacz też
 Jelenin, Jeleniewo, Jeleniowo